Jona kan syfta på:

 Jona, en av profeterna i Gamla Testamentet
 Jona (namn), ett förnamn
 Jona (ö), en ö i Antarktis
 Jona, Schweiz, en ort i kantonen Sankt Gallen, Schweiz

Personer

Förnamn
 Jona Bechtolt (född 1980), amerikansk elektromusiker
 Jona Lendering (född 1964), nederländsk historiker
 Jona Lewie (född 1947), engelsk sångare
 Jona Senilagakali (född 1929), Fijis premiärminister
 Jona von Ustinov (1892–1962), tysk journalist
 Jona Weinhofen (född 1983), australisk gitarrist

Efternamn
 Giovanni Jona-Lasinio (född 1932), italiensk fysiker
 Walter Jona (1926–2007), australisk politiker

Se även
 Yona